Сатанізм:

 Сатанізм — ряд світоглядів і вірувань, в яких образ Сатани трактується як позитивний символ могутності і свободи.
 Сатанізм ЛаВея — світогляд та офіційна філософія Церкви Сатани, положення якої було сформульовано в 1960-ті роки Антоном ЛаВеєм, автором «Біблії Сатани» та засновником Церкви Сатани.
 «Сатанізм» — фільм жахів 2006 року.